Ostrog – wieś w Słowenii
 Ostrog – monaster w Czarnogórze